Неманья Максимович (; ) — сербский футболист, полузащитник испанского клуба «Хетафе» и сборной Сербии.

Капитан юношеской сборной Сербии (до 19 лет) — чемпиона Европы 2013 и молодёжной сборной Сербии — чемпиона мира 2015. Двукратный чемпион Казахстана в составе «Астаны».

Клубная карьера 
Родился в курортном городке Баня-Ковиляча в западной Сербии. Тренировался в молодёжном составе клуба «Црвена Звезда» (Белград). Желая играть за рубежом, 18-летний Максимович в январе 2013 года уехал в Италию, где тренировался в клубе «Эллас Верона» серии В.

В июле 2013 года в составе юношеской сборной Сербии по футболу (до 19 лет) участвовал в чемпионате Европы 2013 в Литве. Будучи капитаном команды, выходил на поле в четырёх матчах, включая полуфинал и финал. Чемпионат завершился победой сербских «орлят», выигравших в финале 1:0 у Франции. Максимович сразу заключил контракт со словенским клубом «Домжале» и дебютировал как профессионал в 18-летнем возрасте 18 октября 2013 года.

В июле 2014 года на юношеском чемпионате Европы в Венгрии сербская команда капитана Максимовича в полуфинале проиграла сборной Португалии по пенальти и уступила свой титул Германии, получив бронзовые медали с командой Австрии.

7 февраля 2015 года Неманья перешёл в «Астану», подписав контракт до конца 2016 года. Трансфер опорного полузащитника из словенского клуба обошёлся «Астане» в полмиллиона евро. И уже 1 марта в составе «Астаны» Максимович выиграл Суперкубок Казахстана по футболу 2015 у алматинского «Кайрата», а во втором туре чемпионата 11 марта забил свой первый гол за «Астану» в выездном матче против павлодарского «Иртыша».

В июне 2015 года сборная Сербии (до 20 лет) с капитаном Максимовичем выиграла и чемпионат мира (до 20 лет) в Новой Зеландии. Сербы проявили волю к победе, победив в дополнительное время во всех четырёх матчах плей-офф. Неманья забил решающие голы в четвертьфинале с США и в финале с Бразилией. Максимовичем заинтересовались «Базель» и «Гамбург», но трансферная стоимость игрока уже возросла до 2 млн евро.

8 ноября 2015 года «Астана», победив дома «Актобе» со счётом 1:0, повторно стала чемпионом Казахстана. И Максимович завоевал свою первую золотую медаль чемпиона страны.

26 октября 2016 года «Астана», сыграв дома нулевую ничью с «Окжетпесом» досрочно за тур до конца чемпионата выиграла третий подряд титул. А Максимович стал двукратным чемпионом Казахстана.

8 января 2017 года Неманья подписал предварительный пятилетний контракт до 2021 года на 7 миллионов евро с «Валенсией», но руководство испанского клуба решило не платить 300 000 евро «Астане» за немедленный переход серба и дождаться июня, когда он станет свободным агентом, и получить его бесплатно. В феврале 2017 года Максимович вернулся в состав «Астаны». Но так и не сыграл ни одной игры в новом сезоне и был отзаявлен в июне 2017 года. «Валенсия» же объявила в июле о его переходе в свой стан, назначив за футболиста рекордные для клуба 100 миллионов евро отступных.

Но 23 июля серб покинул предсезонный тур своего клуба по Северной Америке, не получив визу в США, и вернулся в Испанию.

18 августа 2017 года Максимович дебютировал в испанской Ла Лиге в матче первого тура «Валенсия» — «Лас-Пальмас» (1:0), выйдя на замену на 89 минуте. Этому же канарскому клубу он забил свой первый гол 9 января 2018 года, правда, в 1/8 финала Кубка Испании (4:0). Всего Неманья провёл за «Валенсию» за сезон 15 игр чемпионата и 6 — в Кубке Испании, но так и не прижился в основе команды.

В июле 2018 года «Валенсия» уступила Максимовича клубу «Хетафе» за 5,5 млн евро, но с преференцией выкупа его обратно в течение трёх лет за 8 млн евро. 19 августа серб дебютировал в новом клубе, отыграв все 90 минут матча первого тура Ла Лиги против мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» (0:2). А 18 мая 2019 забил свой первый гол за клуб в последнем туре чемпионата в игре с «Вильярреалом» (2:2) и помог команде занять 5 место, дающее право клубу впервые за 8 лет на участие в Лиге Европы в следующем сезоне. Серб прочно занял место в основе, сыграв 36 матчей чемпионата из 38, и «Хетафе» выкупил его у «Валенсии» за 10 миллионов евро, подписав 5-летний контракт.

Карьера в сборной 
Неманья в составе юношеской сборной Сербии (до 19 лет) выиграл чемпионат Европы 2013 года и стал бронзовым призёром в 2014 году. Также выиграл чемпионат мира 2015 года (до 20 лет) в Новой Зеландии. В финале 20 июня он забил победный гол в ворота молодёжной сборной Бразилии на 118-й минуте (2:1), а в четвертьфинале против сборной США забил победный пенальти (6:5). Всего на турнире забил 3 мяча.

23 марта 2016 года Максимович дебютировал за сборную Сербии в товарищеском матче против сборной Польши в Познани (0:1), выйдя на замену на 73 минуте игры.

Максимович попал в предварительный шорт-лист 27 игроков для участия в чемпионате мира 2018 в России. Но в итоговый список 23 участников главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич его не включил.

Достижения 
  Сборные Сербии
 Чемпион Европы (до 19 лет): 2013
 Бронзовый призёр чемпионата Европы (до 19 лет): 2014
 Чемпион мира (до 20 лет): 2015

  «Астана»
 Чемпион Казахстана (2): 2015, 2016
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2015
 Обладатель Кубка Казахстана: 2016
 Финалист Кубка Казахстана: 2015

Статистика

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Домжале»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Хетафе»